Revuelta de Córdoba puede referirse a:
Revuelta de Córdoba de 572 (sofocada por Leovigildo)
Revuelta del Arrabal de 818
Revuelta de los mozárabes de Córdoba de 850-859 (San Eulogio)
Revuelta de Córdoba de 1135 (al menos dos, en primavera)
Revuelta de Córdoba de 1145 (febrero)
Revuelta de Córdoba de 1652 o motín del hambre de Córdoba

Notas